Raye kan syfta på:
 Raye (sångare) (1997–), en brittisk sångerska och låtskrivare

Geografi

Frankrike 

 Raye-sur-Authie, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Kenya 

 Raye (vattendrag i Kenya), Siaya, 

Robotskapade Kenyaförgreningar